Pulex är ett släkte av loppor. Pulex ingår i familjen husloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Husloppor
Pulex